

Patronyme 
 Heinz Wallberg (1923-2004), chef d'orchestre allemand,
 Frida Wallberg (née en 1983), boxeuse suédoise,
 Walter Wallberg (né en 2000), skieur acrobatique suédois.

Géographie 
 Le Wallberg, un sommet des Préalpes bavaroises.

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme suédois